Вольный ветер (оперетта) — оперетта Исаака Осиповича Дунаевского (1947 год)
 Вольный ветер (фильм, 1961) — советская кинокомедия 1961 года по одноимённой оперетте Исаака Дунаевского.
 Вольный ветер (фильм, 1983) — советский комедийный мюзикл 1983 года, режиссёр Ян Фрид.